Alexandrine av Mecklenburg-Schwerin, född 24 december 1879 i Schwerin, Tyskland, död den 28 december 1952 i Köpenhamn, Danmark, var drottning av Danmark från 1912 till 1947 och drottning av Island från 1918 till 1944.

Alexandrine var dotter till storhertig Fredrik Frans III av Mecklenburg-Schwerin och hans hustru Anastasia Michailovna av Ryssland. Hon gifta sig 1898 med den blivande kung Kristian X av Danmark.

Biografi 
Hertiginnan Alexandrine av Mecklenburg-Schwerin föddes den 24 december 1879 i staden Schwerin i norra Tyskland. Hon var dotter till storhertig Fredrik Frans III av Mecklenburg-Schwerin och hans hustru Anastasia Michailovna av Ryssland. Hon gifta sig 26 april 1898 i Cannes på franska Rivieran med den blivande kung Kristian X av Danmark. 

Alexandrine ansågs vara mycket konstnärlig och musikalisk. Musikaliteten var ett intresse som hon delade med äldste sonen Fredrik IX av Danmark. Alexandrine beskrivs som skygg och blyg och är känd för sitt intresse för konst och för sina handarbeten, som hon sålde för välgörande ändamål. Under första världskriget ordnade hon en social hjälporganisation 1914. 

Trots sitt tyska ursprung stod hon troget vid sin makes sida vid tyskarnas ockupation av Danmark 1940-1945 under andra världskriget. Fastän hon beskrivs som blyg och ogillade offentliga framträdanden, rapporteras hon ha haft en skarp intelligens. Tillsammans med sin svärdotter ska hon ha lett det moraliska motstånd mot ockupationen som var kungahusets hållning, och de ska till skillnad från sina makar inte ha tappat fattningen då landet plötsligt ockuperades. 

Då maken tvingades ta emot en tysk general, sade hon: "Det är inte under dessa omständigheter jag hoppades på att få ta emot en landsman!", vilket för allmänheten bevisade hennes lojalitet mot Danmark framför födelselandet. Under ockupationen gjorde hon sig populär med sitt sociala arbete. Kaj Munk ska ha sagt: "Gud beskydde drottningen, den ende tysk vi gärna vill behålla!" 

Drottning Alexandrine avled i Köpenhamn klockan 07.00 den 28 december 1952.

Den 746 meter långa bron Dronning Alexandrines Bro (invigd 1943)  mellan Själland och Møn har fått sitt namn efter drottning Alexandrine.

Familj

Barn 
 Fredrik IX av Danmark (1899-1972) gift med Ingrid av Sverige (1910-2000)
 Prins Knud av Danmark (1900-1976) gift med Caroline-Mathilde av Danmark (1912-1995)

Härstamning

Se även 
 Lista över Danmarks regentgemåler

Kommentarer

Referenser

Noter

Källor 
 
 
 
 Händelser man minns - en krönika 1920-1969, fil dr Harald Schiller 1970
 Danska kungahusets hemsida
 Nationalencyklopedin, 2007

Externa länkar
    Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Födda 1879
Avlidna 1952
Huset Mecklenburg
Danmarks drottningar
Alex
Kvinnor